Enseleit ist der Familienname folgender Personen:
 Sabine Enseleit (* 1970), deutsche Unternehmensberaterin und Politikerin (FDP)
 Ursula Enseleit (1911–1997), deutsche Bildhauerin und Lyrikerin